Andrzej Górka (ok. 1500–1551) – starosta generalny Wielkopolski, ojciec
 Andrzej Górka (ok. 1534–1583) – starosta wałecki, gnieźnieński i jaworowski, kasztelan międzyrzecki, syn